Карасінський Леопольд Мартин — архітектор
 Карасінський Ян — архітектор